Mužská dvouhra European Open 2022 probíhala v druhé polovině října 2022. Do singlové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Italský obhájce titulu Jannik Sinner do soutěže nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený, 22letý Kanaďan Félix Auger-Aliassime, jenž ve finále zdolal americkou světovou šestatřicítku Sebastiana Kordu po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Ve vzájemných utkáních se ujal vedení 2–1 a Kordovi oplatil porážku z Estoril Open 2022.  V probíhající sezóně i celé kariéře si na okruhu ATP Tour připsal třetí turnajové vítězství, jímž navázal na únorový triumf z Rotterdam Open a týden starou výhru na Firenze Open. Z dalších devíti kariérních finále odešel desátý muž žebříčku poražen.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2022
ATP Tour 2022